Паркін — термін, що може означати:

Прізвище 
Серед людей з прізвищем Паркін:
  — гітарист гурту «Be-Bop Deluxe»
  — британський соціолог

Топоніми 
 Паркін (Арканзас) — містечко в штаті Арканзас, США

Інше 
 Паркін — фермент убіквітин-лігаза, мутації в гені якого призводять до деяких форм хвороби Паркінсона
 «Паркін» — комерційна назва лікарського препарату тригексифенідилу
  — традиційний англійський імбирний пиріг